До́мский собо́р — тавтологическое название собора (кафедрального храма), которое сложилось в русском языке естественным образом по причине языкового заимствования (). Само слово Dom происходит от латинских выражений — «Domus Dei» («Дом Бога») и «D.О.М.» (сокращение от Deo Optimo Maximo, «Всеблагому Величайшему Богу»).

См. также 
 Домский собор (Берлин) ()
 Домский собор (Рига)
 Домский собор (Таллин)
 Домский собор (Утрехт) ()
 Домский собор (Модена)
 Домский собор (Тарту)
 Дуомо

Соборы